Miejscowości w USA:
 Gardena – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Gardena – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Inne:
 Gardena – niemieckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji narzędzi ogrodniczych